Ни́на Ива́новна Соснина́ (30 ноября 1923, Кухари — 31 августа 1943, Малин) — руководитель комсомольской подпольной организации в Малине в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

Биография 
Родилась в селе Кухари в семье врача.

Жила и училась в Киеве, пгт Песковка, затем семья переехала в Малин.

Член ВЛКСМ с 1937 года.

Летом 1941 года окончила 9 классов школы.

Осенью 1941 года организовала комсомольскую подпольную группу, которая в начале 1942 года вошла в состав малинской подпольной организации, которой руководил П. А. Тараскин и стала секретарём объединенной организации.

В качестве подпольщицы выполняла организаторскую работу, распространяла листовки среди населения, неоднократно ходила на связь с партизанами, совместно с партизанами участвовала в боях с оккупантами у посёлка Белая Крыница и у города Малин.

В январе 1943 года, после ареста и гибели П. А. Тараскина, возглавила организацию.

Выходила на связь с партизанским соединением Житомирской области С. Ф. Маликова.

31 августа 1943 года ее родной дом, в котором Нина Соснина помогала своему отцу — хирургу И. И. Соснину проводить операцию раненому партизану, был окружён гитлеровцами и подожжён. Завязался бой, в ходе которого Нина погибла в огне вместе со своим отцом.

Похоронена в городе Малин.

8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за борьбу против немецко-фашистских захватчиков Н. И. Сосниной было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Семья 
 Отец — Соснин Иван Иванович, родился 16 февраля 1876 года в Томске. В подростковом возрасте воспитывался тёткой, поскольку вся его семья погибла вследствие эпидемии холеры. С детства работал на разнообразных подручных работах — подмастерьем ремесленника, подсобным рабочим на стеклодувном заводе. Учился в железнодорожном училище, по окончании которого работал на Забайкальской железной дороге. 

В 1905 году принимал активное участие в забастовках рабочих, был преследуем царской охранкой. Летом 1905 года был вынужден бежать за границу, несколько лет провёл в Париже и Берлине, в этих поездках овладел английским, немецким и французским языками.

Возвращаясь из Европы в 1910 году, остановился в Киеве. Лечась от тяжёлой формой пневмонии, под впечатлениями от мучительной болезни и смерти близких, Соснин принял решение стать врачом. В 1911 году он поступил на лечебный факультет Киевского университета, по окончании которого в 1915 году получил специальность хирурга. До октября 1920 года работал в киевской Александровской больнице, в 1920—1927 годах — хирургом в Малине. 

В 1927 году Соснин переехал в Тетерев, где основал больницу. В 1936 году вернулся в Малин, где продолжил хирургическую практику, совмещая её с преподаванием в Малинском медучилище. Славился своей развитой эрудицией, оставаясь при этом простым и скромным человеком.

С началом Великой Отечественной войны и отступлением советских войск Соснин с семьёй отказались от эвакуации и остались в оккупированном Малине. Рискуя жизнью, он оказывал помощь раненым партизанам-подпольщикам, сам стал активным участником малинского подполья. Продолжая работу в районной больнице, выписывал своим пациентам фиктивные справки о тяжёлых заболеваниях, тем самым защищая их от угона в Германию.

В 1965 году Иван Иванович Соснин был награждён орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

 Мать — Соснина Лариса Ивановна.

 Брат — Соснин Валентин Иванович (1925—?), врач, кандидат медицинских наук, писатель, почётный гражданин Малина (2001). Родился в с. Кухари Киевской области. Участник малинского подполья. После гибели отца и сестры находился с матерью в концлагере. Освобождён партизанским отрядом М. Наумова.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 орден Ленина

Память 
 навечно включена в состав Житомирского областного комитета ВЛКСМ
 Обелиск в городском парке Малина.
 Бюст возле школы у железнодорожной станции Тетерев в Бородянском районе Киевской области
 Памятный знак в селе Кухари.
 именем Нины Сосниной были названы средняя школа в Малине, в которой она училась (в школе был создан музей Н. Сосниной), а также улицы в городах Малин и Бердичев, посёлках городского типа Иванков и Песковка, селе Микуличи Киевской области и построенное в 1976 году судно Дунайского пароходства ММФ СССР проекта 149 «Нина Соснина».
 улица Семьи Сосниных в Киеве.

В искусстве 
 «Нина» — художественный фильм.
 «Семья Сосниных» — документальный фильм (СССР, «Укркинохроника», 1967; режиссёр А. Ф. Золозов)
 Повесть «Семья» С. С. Смирнова (1967)

Примечания

Литература 
 Советские партизаны: из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны / ред.-сост. В. Е. Быстров, ред. З. Н. Политов. М., Госполитиздат, 1961. стр.539-540
 
 В. И. Соснин, В. А. Рудник. Верные долгу. 3-е изд., пер. М., «Молодая гвардия», 1982.
 Боевые звёзды киевлян. Очерки о Героях Советского Союза — уроженцах Киева и Киевской области. / сб., сост. И. В. Волков, К. Л. Клепик, А. К. Корнилов и др. 3-е изд., пер. Киев, 1983. стр.400-403
 Золотые звёзды Полесья / сб., сост. Г. И. Кривохижин, Д. Ф. Романов. 3-е изд., пер. и доп. Киев, 1985. стр.418-423

Ссылки 
 

Разведчицы Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Похороненные в Малине
Погибшие в боях Великой Отечественной войны